Drwalewice est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Drwalewice, village de la voïvodie de Mazovie
 Drwalewice, village de la voïvodie de Lubusz

Homonymie de toponyme